E45 oder E 45 steht für:
 DR-Baureihe E 45, eine elektrisch angetriebene Lokomotivreihe
 Europastraße 45, eine Fernstraße von Alta in Norwegen nach Gela in Italien
 E45 (Dänemark), eine Fernstraße in Dänemark
 HMS E45, ein britisches U-Boot
 Mangelernährung, nach dem ICD-10-Code
 E45 (Ecuador), Straße

E45